Calverton est le nom de différents lieux.

Calverton, localité du comté de Prince George dans le Maryland
Calverton, une petite agglomération (census-designated place) sur Long Island dans l'État de New York

Calverton, une paroisse civile dans le Buckinghamshire 
, un village du Nottinghamshire, à une douzaine de kilomètres de Nottingham

Homonymie de toponyme